Une colombelle est une petite colombe ;
 Colombelle est le nom vernaculaire d'une famille de mollusques gastéropodes ;
 La colombelle, ou gouttière, en typographie, est un espace vertical séparant deux colonnes de texte ;
 La colombelle est un vin de pays des Côtes-de-gascogne

Voir aussi 
 Colombelles, commune française du Calvados